El término Ixtlán (topónimo náhuatl que significa lugar de pedernales o tierra de obsidiana) es el nombre de algunos municipios y localidades mexicanas:

Ixtlán, municipio del estado de Michoacán;
Ixtlán de los Hervores, localidad del estado de Michoacán;
Ixtlán de Juárez, municipio del estado de Oaxaca;
Ixtlán de Juárez, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio homónimo;
Ixtlán del Río, en Nayarit.